3 miejscowości w Polsce:
 Roszkówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jarocin
 Roszkówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka
 Roszkówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki

Zobacz też 
 Roszkowo, Roszków